PdCI oder PDCI bezeichnet:
 Partito dei Comunisti Italiani, italienische kommunistische Partei
 Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, ivorische Partei

Abkürzung